Akotropis är ett släkte av insekter. Akotropis ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedstritar
Akotropis